El término Komsomolski  puede referirse a:

Komsomolski (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Komsomolski (Velsk, Arcángel), localidad del raión de Velsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Komsomolski (Krasnoborsk, Arcángel), localidad del raión de Krasnoborsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Komsomolski (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Komsomolski (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Komsomolski (Kalmukia), localidad de la república de Kalmukia, en Rusia.
Komsomolski (Komi), localidad de la república Komi, en Rusia.
Komsomolski (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Gulkévichi, Krasnodar), localidad del raión de Gulkévichi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Kurgáninsk, Krasnodar), localidad del raión de Kurgáninsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Mordovia), localidad de la república de Mordovia, en Rusia.
Komsomolski (Bogorodsk, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bogorodsk del óblast de Nizhni Nóvgorod del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Shajunia, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Shajunia del óblast de Nizhni Nóvgorod del krai de Krasnodar, en Rusia.
Komsomolski (Novonikoláyevski, Volgogrado), localidad del raión de Novonikoláyevski del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Komsomolski (Kalach, Volgogrado), localidad del raión de Kalach del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Komsomolski (Palásovka, Volgogrado), localidad del raión de Palásovka del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Komsomolski (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.
Komsomolski (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.